Список грузинских государственных образований и правителей

В мифологии

Государственные образования на территории Грузии

Династия Фарнавазидов 
 Фарнаваз I — царь (299—234),
 Саурмаг I — царь (234—159),
 Мириан I — царь (159—109),
 Фарнаджом — царь (109—90)

Династия Арташесидов (90—30 годы до н. э.) 
 Аршак I — царь (90—78),
 Артак — царь (78—63),
 Фарнаваз II — царь (63—30)

Династия Фарнавазидов (вторично) 
 Мириан II — царь (30—20),
 Аршак II — царь (20—1)
 Митридат I — царь (1—35),
 Фарсман I — царь (35—60),
 Митридат II — царь (60—75),
 Картам — царь (75—106),
 Митридат III — царь (106—116),
 Фарсман II — царь (116—132),
 Хсефарнуг — царь (?—?),
 Гадам — царь (132—135),
 Фарсман III — царь (135—185),
 Амазасп I — царь (185—189),

Династия Арташесидов (вторично) 
 Рев I — царь (189—216),
 Ваче — царь (216—234),
 Бакур I Иберийский — царь (234—249),
 Митридат IV Грузинский — царь (249—265),
 Аспаруг I — царь (265—284)

Династия Хосровидов (284—523 годы) 
 Мириан III — царь (284—361),
 Рев II — царь (345—361),
 Саурмаг II — царь (361—378),
 Бакур II Аспаруг — царь (363—380),
 Бакур III — царь (380—398),
 Фарсман IV — царь (398—409),
 Мирдат IV — царь (409—411),
 Арчил I — царь (411—435),
 Мирдат V — царь (435—447),
 Бакур IV — царь (442—464?),
 Вахтанг I Горгасали — царь (464?—499?),
 Гурген — царь (519—523)

 523 — ликвидация персами царской власти в Грузии, назначение марзпанов
 Бакур V — марзпан (? — 528 или 547),
 Фарсман V — марзпан (528/547—542/561),
 Фарсман VI — марзпан (542/561—570),
 Бакур  VI — марзпан (570—580/583)

Династия Гурамидов 

 Гурам I — эрисмтавар (ок. 588 — ок. 590),
 Джуаншер — эрисмтавар (590—591),
 Стефаноз I — эрисмтавар (590—619/627),
 Адарнасе I — эрисмтавар (619/627—637/642),
 Стефаноз II — эрисмтавар (637/642—650),
 Адарнасе II — эрисмтавар (650—684),
 Гурам II — эрисмтавар (684—693),
 Гурам III — эрисмтавар (693—748),
 Адарнасе III — эрисмтавар (748—760),
 Нерсе — эрисмтавар (760—780),
 Стефаноз III — эрисмтавар (780—786)
 Мир — эрисмтавар
 Арчил I — эрисмтавар
 Амиран — эрисмтавар, впоследствии Сакарт (796—808)
 Ашот — эрисмтавар, впоследствии Ваншот (последний из Гурамидов)

 В VIII веке на территории Грузии образовались Абхазское царство, княжество Тао-Кларджети, Кахети, Эретинское царство и Тбилисский эмират.

Династия Аносидов и Багратидов (Багратиони)

Троецарствие

Цари Картли 
 Константин II (см. выше Константин II, царь Грузии) — царь (1490—1505),
 Давид X — царь (1505—1526),
 Георгий IX — царь (1526—1534),
 Луарсаб I Великий — царь (1534—1556),
 Симон I — царь (1556—1569),
 Давид XI (Дауд-хан) — царь (1569—1578),
 Симон I — царь (1578—1600, вторично),
 Георгий X — царь (1600—1605),
 Луарсаб II — царь (1606—1615),
 Баграт VII — царь (1615—1619),
 Симон II — царь (1619—1625),
 Теймураз I — царь (1625—1632),
 Ростом — царь (1632—1658),
 Вахтанг V (Шах-Наваз) — царь (1658—1675),
 Георгий XI (Наваз-хан) — царь (1675—1688),
 Ираклий I (Назар Али-хан) — царь (1688—1691),
 Георгий XI (Наваз-хан)— царь (1692—1695, вторично),
 Ираклий I (Назар Али-хан) — царь (1695—1703, вторично),
 Георгий XI (Наваз-хан) — царь (1703—1709, третий раз),
 Вахтанг VI — регент (1703—1709),
 Леван — царь (1709),
 Кайхосро — царь (1709—1711),
 Вахтанг VI — царь (1711—1714),
 Иессей (Али Кули-хан) — царь (1714—1716),
 Бакар III — царь (1716—1719),
 Вахтанг VI — царь (1719—1723, вторично),
 Константин III — царь (1723),
 Бакар III — царь (1723—1724, вторично),
 Иессей (Али Кули-хан) — царь (1724—1727, вторично),
 Александр II — царь (1736),
 Теймураз II — царь (1744—1762)

Цари Кахети 
 Георгий I (см. выше — Георгий VIII, царь Грузии) — царь (1466—1476),
 Александр I — царь (1476—1511),
 Георгий II — царь (1511—1513),
 Давид X (см. выше — царь Картли) — царь (1513—1520),
 Леван — царь (1520—1574),
 Александр II — царь (1574—1603),
 Давид I — царь (1603—1604),
 Александр II — царь (1604—1605, вторично),
 Константин I — царь (1605),
 Теймураз I — царь (1606—1648; царь Картли-Кахети: 1625—1632),
 Иессе — царь (1614—1615),
 Ростом (см. выше — царь Картли; Ростом-хан) — царь (1648—1656),

 Арчил II (Шах Назар-хан) — царь (1664—1674),
 Ираклий I — царь (1688—1703, вторично),
 Давид II (Имам Кули-хан) — царь (1703—1722),
 Константин II (Махмад Кули-хан) — царь (1722—1732),
 Теймураз II — царь (1732—1736),
 Александр III — царь (1736—1737),
 Теймураз II — царь (1737—1744, вторично),
 Ираклий II — царь (1744—1762)

Цари Имерети 
 Баграт II (см. выше — Баграт VI, царь Грузии): 1463—1478
 Александр II (см. выше — Александр II, царь Грузии): 1483—1510
 Баграт III: 1510—1565
 Георгий II Имеретинский: 1564—1585
 Леван: 1585—1588
 Ростом: 1588—1589
 Баграт IV: 1589—1590
 Ростом: 1590—1605
 Георгий III: 1605—1639
 Александр III: 1639—1660
 Баграт V Слепой: 1660—1661
 Вамех I Дадиани: 1660—1661
 Баграт IV: 1661—1662
 Арчил (см. выше — Арчил II, царь Кахети): 1661—1663
 Баграт V Слепой: 1663—1668 (вторично)
 Арчил: 1668—1669 (вторично)
 Баграт V Слепой: 1669—1678 (в 3-й раз)
 Арчил: 1678—1679 (в 3-й раз)
 Баграт V Слепой: 1679—1681 (в 4-й раз)
 Георгий IV Гуриели: 1681—1683
 Александр IV: 1683—1690
 Арчил: 1690—1691 (в 4-й раз)
 Александр IV: 1691—1695 (вторично)
 Арчил: 1695—1696 (в 5-й раз)
 Георгий V Гочашвили: 1696—1698
 Арчил: 1698 (в 6-й раз)
 Симон: 1698—1701
 Мамия Гуриели: 1701—1702
 Георгий VI: 1702—1707 (правитель)
 Георгий VII: 1707—1711
 Мамия Гуриели: 1711 (вторично)
 Георгий VII: 1712—1713 (вторично)
 Мамия Гуриели: 1713 (в 3-й раз)
 Георгий VII: 1713—1716 (в 3-й раз),
 Георгий VIII Гуриели: 1716
 ???: 1716—1719
 Георгий VII: 1719—1720 (в 4-й раз)
 Георгий VIII Гуриели: 1720 (вторично)
 Александр V: 1720—1741
 Георгий IX: 1741
 Александр V: 1742—1752 (вторично)
 Соломон I Великий: 1752—1766
 Теймураз: 1766—1768
 Соломон I Великий: 1768—1784 (вторично)
 Давид II: 1784—1789
 Соломон II: 1789—1810

Объединённое Картли-Кахетинское царство (1762—1801) 

 Ираклий II — царь (1762—1798),
 Георгий XII — царь (1798—1800),
 Давид XII — правитель (1800—1801).
 1801 — присоединение Картли-Кахетинского царства к Российской Империи,
 Главы грузинских царских домов после 1801 года

Российское правление

Государи Иверской, Карталинской, Грузинской и Кабардинской земли 
 Павел I (1801)
 Александр I (1801—1825)
 Николай I (1825—1855)
 Александр II (1855—1881)
 Александр III (1881—1882)

Цари Грузинские, государи Иверской, Карталинской, и Кабардинской земли 
 Александр III (1882—1894)
 Николай II (1894—1917)

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 

 
 

Грузия
Списки:Грузия